Little Witch Academia: Chamber of Time —ролевая видеоигра в жанре экшн, разработанная компанией A+ Games и изданная Bandai Namco Entertainment, основанная на аниме-франшизе Little Witch Academia.

Игра была выпущена для PlayStation 4 в Японии в ноябре 2017 года, а во всем мире 15 мая 2018 года.

Игровой процесс 
Экшн-игра с сайд-скроллер камерой позволяет игрокам управлять главной героиней аниме, обучающейся ведьмой Акко, в сопровождении ее подруг Сюси, Лотты, Аманды, Констанцы, Жасминки и Дианы, когда она исследует свою магическую академию. Существует два различных режима игры: исследование школы в приключенческом 3D-стиле и режим действия 2.5D, включающий исследование магических лабиринтов с тремя персонажами.

В Японии было выпущено ограниченное издание с дополнительными материалами, включая аудиодраму и артбук. В игре представлены анимированные ролики от Trigger, создателей аниме-сериала. Партитуры из оригинального саундтрека сериала также включены в игру.

Сюжет 
В первый день летних каникул в Академии магии Луна-Нова, но после того, как она снова попала в беду, профессор Финнелан приговаривает Акко очистить школьную библиотеку. Работая над библиотекой, Акко обнаруживает потайную дверь, ведущую в секретное место под названием «Комната Голорогиума», где она находит волшебную дверь, ведущую в таинственный мир. На следующий день Акко и ее друзья Сюси и Лотта узнают, что предыдущий день повторяется непрерывно, и уверены, что это связано с тем, что камера голорогиума была вскрыта, с помощью Дианы, Аманды, Жасминки и Констанцы они пробуют несколько способов запечатать камеру и вернуть поток света, время пришло в норму, но безуспешно.

По пути Акко и ее спутник наткнулись на Семь Чудес Луна-Новы, семь различных аномалий, которые происходят после вскрытия Камеры Часового механизма. Первоначально полагая, что это явление их беспокоит меньше всего, значение между ним и Камерой Часового механизма становится все более очевидным, чем больше Акко решает их все, поскольку каждая разрешенная аномалия дает Акко новый магический ключ, который позволяет группе путешествовать в разные регионы, используя их на Запечатанной двери Камеры Часового механизма. Перебрав все варианты, Диана приходит к выводу, что решение последней аномалии - единственный способ восстановить течение времени навсегда.

В разгар расследования последней аномалии Семи Чудес Акко встречает и подружилась с Молли Макинтайр, которая интересуется Семью Чудесами. Однако вскоре выясняется, что Молли - ведьма, чьи силы были запечатаны 200 лет назад в Камере Голорогиума, и когда камера была вскрыта, она восстановила свои воспоминания и силы. С помощью профессора Урсулы Акко и ее друзья находят и побеждают Молли внутри камеры и узнают от нее, что когда-то она была молодой ведьмой, у которой не было таланта к магии и друзей, и она использовала силы Камеры Голорогиума, чтобы повторять время снова и снова, когда она практиковала свою магию, чтобы увеличить ее способности, но, несмотря на это, ей не удалось завести новых друзей, и после попытки повторить весь год, используя свои силы, она превратилась в монстра, который был запечатан учителями в то время, и с тех пор она посещала школу год за годом на протяжении веков, всегда забывая о событиях прошлого года. предыдущий год.

После того, как Голографическая камера снова запечатана, Акко заканчивает свою задачу по уборке библиотеки с помощью своих друзей и, наконец, начинает наслаждаться летними каникулами вместе с остальными. В пост-титрах Акко радуется, что Молли, теперь свободная от проклятия, тоже наслаждается жизнью со своими друзьями.

Критика 
Версия игры для PS4 получила оценку 58 из 100 баллов на Metacritic, что указывает на "смешанные или средние отзывы".

Примечания 

Компьютерные игры 2017 года